Березинский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Березинский сельский административный округ Дятьковского района
 Березинский сельский административный округ Унечского района

Тверская область 

 Березинский сельский округ Калининского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Березинский сельский округ Викуловского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Березинский сельский округ Казталовского района